Onafhankelijkheidspartij (IJsland)
 Independence Party of America - Verenigde Staten
 Polska Partia Niepodległościowa - Polen
 Partido Independentista Puertorriqueño - Puerto Rico
 Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde - Kaap Verdië
 Eesti Iseseisvuspartei - Estland
 Onafhankelijkheidspartij (Hongarije)